Lewisburg kan verwijzen 

Plaatsen in de Verenigde Staten:

Lewisburg (Kentucky)
Lewisburg (Ohio)
North Lewisburg
Lewisburg (Pennsylvania)
Lewisburg (Tennessee)
Lewisburg (West Virginia)

Televisie
Lewisburg (film), een Amerikaanse film uit 2010 van William James Kennedy